Elisa Hohenlohe-Langenburská (Elisa Viktorie Feodora Žofie Adelheid; 4. září 1864, Langenburg – 18. března 1929, Gera) byla princeznou z Hohenlohe-Langenburgu a sňatkem princeznou reussovou.

Původ a rodina 
Elisa se narodila v Langenburgu jako druhé dítě a nejstarší dcera knížete Heřmana Hohenlohe-Langenburského a jeho manželky Leopoldiny, dcery prince Viléma Bádenského. Byla praneteří královny Viktorie, jelikož Viktorie Sasko-Kobursko-Saalfeldská, matka královny Viktorie, měla z prvního manželství s Emichem Karlem z Leiningenu dvě děti, z nichž jedno z nich byla Elisina babička.

Elisa měla staršího bratra Arnošta, který se stal po otcově smrti 7. knížetem z Hohenlohe-Langenburgu, a mladší sestru Feodoru, která se v roce 1894 provdala za Emicha, 5. knížete z Leiningenu.

Sňatek 
11. listopadu 1884 se dvacetiletá princezna v Langenburgu provdala za o šest let staršího Jindřicha XXVII. z Reussu, nejstaršího potomka Jindřicha XIV. z Reussu a jeho manželky Anežky Württemberské. Manželé spolu měli pět dětí:

 Viktorie Feodora z Reussu (21. dubna 1889 – 18. prosince 1918), ⚭ 1917 Adolf Fridrich Meklenburský (10. října 1873 – 5. srpna 1969)
 Luisa z Reussu (17. července 1890 – 12. srpna 1951)
 Jindřich XL. z Reussu (17. září 1891 – 4. listopadu 1891)
 Jindřich XLII. z Reussu (25. července 1893 – 13. května 1913)
 Jindřich XLV. z Reussu (13. května 1895 – 1945), svobodný a bezdětný

Pozdější léta 
V roce 1913 se stal její manžel Jindřich po smrti svého otce vládnoucím knížetem z Reussu a Elisa se tak stala kněžnou. Kníže Jindřich XXVII. abdikoval v roce 1918 po Listopadové revoluci, kdy zanikly všechny německé monarchie.

Po smrti knížete Jindřicha v roce 1928 přešly tituly na jeho syna, který se stal titulárním knížetem z Reuss.

Elisa přežila svého manžela o několik měsíců a zemřela 18. března 1929.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 4. září
Narození v roce 1864
Úmrtí 18. března
Úmrtí v roce 1929
Úmrtí v Durynsku
Hohenlohové
Reussové
Ženy